Ziani ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Ziani (* 1982), französisch-algerischer Fußballspieler
 Marc’Antonio Ziani (~1653–1715), italienischer Komponist

 Sebastiano Ziani (~1100–1178), Doge von Venedig
 Stéphane Ziani (* 1971), französisch-algerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ciani
 Siani